Paris Masters 2021, właśc. Rolex Paris Masters 2021 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour Masters 1000 w sezonie 2021 z cyklu Paris Masters rozgrywany w dniach 1–7 listopada 2021 roku w Paryżu na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 3 084 450 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2021
2021 w tenisie ziemnym
2021 we Francji